Die Skakligaen 2019/20 war die 15. Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 58. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Meister wurde der Titelverteidiger Team Xtracon Køge. Aus der 1. Division waren im Vorjahr die Skakforeningen ØBRO aus Kopenhagen und der Nordre Skakklub aus Aarhus aufgestiegen. Während die Skakforeningen ØBRO den Klassenerhalt erreichte, musste Nordre zusammen mit BMS Skak direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2019/20.

Spieltermine 

Die ersten sieben Runden wurden ausgetragen am 23. und 24. November, 1. Dezember 2019, 11., 12. und 26. Januar sowie am 23. Februar 2020. Die ersten beiden Runden wurden zentral in Køge ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Ballerup und je zwei in Aarhus gespielt, die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt. Die beiden letzten Runden sollten am 21. und 22. März 2020 zentral in Skanderborg stattfinden, wurden aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt und auf den 5. und 6. September 2020 verlegt, aber wie geplant zentral in Skanderborg gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Dänemark
2019
Schachveranstaltung 2019
Schachveranstaltung 2020